Orange County Choppers
 Orquestra Clássica do Centro
 Osborne Computer Corporation
 The Official Charts Company

Desambiguação